Mitrofànov o Mitrofanov () és un cognom masculí. El femení seria Mitrofànova o Mitrofanova.

 Aleksey Mitrofanov (n. 1962), polític rus
 Leopold Mitrofanov (1932–1992), compositor d'escacs rus
 Mikhail Mitrofanov, jugador de rugbi rus
 Miroslav Mitrofanov (n. 1966), polític letó
 Misha Mitrofanov (n. 1997), skater americà
 Oleksandr Mitrofanov (n. 1977), futbolista ucraïnès
 Pavel Mitrofanov (1857–1920), embriòleg rus
 Sergei Petrovich Mitrofanov (1915–2003), enginyer industrial rus
 Vasily Mitrofanov (1899–1970), Soviet general
 Eleonora Mitrofanova (n. 1953), diplomàtica i política russa
 Elina Mitrofanova (n. 1992), jugadora d'hoquei sobre gel rus